Région de Maranoa, région en Australie
 Maranoa (Queensland) : voir  :en:Maranoa, Queensland
 la Maranoa (rivière) coule dans cette région